Due navi da guerra della Royal Navy britannica hanno portato il nome di HMS Pathfinder.

 Il primo HMS Pathfinder, varato nel 1904, fu un esploratore, capoclasse della sua classe. Fu affondato all'inizio della prima guerra mondiale dal sottomarino tedesco U-21, diventando la prima nave ad essere mai affondata da un siluro lanciato da un sottomarino.
 Il secondo HMS Pathfinder, varato nel 1941, fu un cacciatorpediniere della classe P in servizio durante la seconda guerra mondiale, che affondò i sommergibili tedeschi U-162 e U-203; a seguito di un pesante attacco aereo al largo dell'Isola Ramree, Birmania l'11 febbraio 1945, tecnicamente non riparabile, fu infine smantellato a Milford Haven nel novembre 1948.

Pathfinder